Palma  se poate referi la:

 Palmă (unitate de măsură)
 Palma (autor)
 Palma, Minas Gerais
 Palma de Mallorca